El Juncal kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Juncal (ort i Honduras), Departamento de Yoro,

Mexiko 

 El Juncal, Campeche, Palizada, 
 El Juncal, Tabasco, Jalpa de Méndez, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar